Мигель Анхель Эррера Икуиха (; род. , Селая, Мексика) — мексиканский футболист, опорный полузащитник клуба «Леон» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Эррера — воспитанник клуба «Пачука». Для получения игровой практики в начале карьеры он выступал на правах аренды за клубы низших дивизионов «Тампико Мадеро» и «Титанес Тулансинго». 5 августа 2012 года в матче против «Керетаро» Мигель дебютировал в мексиканской Примере. 28 июля 2013 года в поединке против УАНЛ Тигрес Эррера забил свой первый гол за «Пачуку». В том же году он помог команде завоевать серебряные медали.

Международная карьера 
7 сентября 2014 году в товарищеском матче против сборной Чили Эррера дебютировал за сборную Мексики.

В 2015 году Мигель стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Кубы.

Достижения 
Международные

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 mediotiempo profile
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Леон»